{| align=right
|

Обсадата на Солун в 618 година е опит на славянските племена в Македония в съюз с аварите да превземат град Солун.

Обсадата 
След третата обсада на Солун през 615 година много славяни остават в околностите на града с цел атака. Те изпращат пратеничество при аварите и предлагат на хагана съюз. Той приема. По жътва аварите пристигат с обсадни машини. Градът е обсаден. Той обаче устоява на атаките. След месец се стига до примирие, съгласно което славяните и съюзниците им трябва да напуснат околностите на града.

Обсада на Солун (618)
Аварски каганат